Vitsasluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitsasluoto (ö, lat 61,15, long 27,91), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Vitsasluoto (ö, lat 61,28, long 27,86), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Vitsasluoto (ö, lat 61,20, long 28,07), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar